Temmerman ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Temmerman (1928–2012), belgischer Politiker
 Jennifer de Temmerman (* 1977), französische Politikerin
 Kris Temmerman (* 1973), belgischer Fußballspieler
 Marleen Temmerman (* 1953), belgische Politikerin

Siehe auch:
 Timmerman